Красноя́рская епа́рхия — епархия Русской Православной Церкви, объединяющая приходы и монастыри в южной и средней частях Красноярского края. Входит в состав Красноярской митрополии.

Епархиальный центр — город Красноярск. Кафедральный собор — Покровский.

С 5 октября 2011 года правящий архиерей епархии — митрополит Пантелеимон (Кутовой).

История 
Учредить Енисейскую епархию положено было ещё на московском соборе 1681 года, однако создания епархии тогда не произошло, а территория принадлежала сначала к епархиям Тобольской и Иркутской, потом к Иркутской и наконец к Томской

Учреждена как Енисейская и Красноярская с кафедрой в губернском городе Красноярске 25 мая 1861 года путём выделения из Томско-Енисейской епархии.

После непродолжительного послевоенного периода временного архиерейского управления приходы епархии вошли в состав соседних епархий; по большей частью они были объединены в Красноярское благочиние в составе Новосибирской епархии.

Вновь образована определением Поместного Собора РПЦ 1990 года выделением из состава Новосибирской епархии. Временно до мая 1993 входили в состав епархии приходы Кемеровской области

Решением Священного Синода 30 мая 2011 года в пределах Енисейского, Казачинского, Мотыгинского, Пировского, Северо-Енисейского, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Туруханского и Эвенкийского районов Красноярского края, а также Енисейского, Лесосибирского и Норильского городских округов, выделена Енисейская епархия.

6 октября 2011 года Красноярская и Енисейская епархии включены в состав новообразованной Красноярской митрополии.

28 декабря 2011 года из Красноярской епархии выделена Канская со включением её в состав Красноярской митрополии.

28 декабря 2018 года из Красноярской епархии выделена Минусинская со включением её в состав Красноярской митрополии.

13 апреля 2021 года в состав Красноярской епархии включён Эвенкийский район Красноярского края (ранее бывший на территории Енисейской епархии), а в состав Енисейской епархии включены Большемуртинский и Сухобузимский районы Красноярского края, до этого входившие в Красноярскую епархию..

Епископы 
 Красноярская епархия
 Лука (Войно-Ясенецкий) (27 декабря 1942 — 7 февраля 1944)

 Красноярское викариатство Новосибирской епархии
 Софроний (Иванцов) (4 августа — 23 декабря 1947)
 Иоанникий (Сперанский) (23 января 1948 — арестован 26 апреля 1949)

 Красноярская епархия
 Антоний (Черемисов) (20 июля 1990 — 5 октября 2011)
 Пантелеимон (Кутовой) (с 5 октября 2011)

Благочиния 
 Красноярское левобережное благочиние (город Красноярск)
 Красноярское правобережное благочиние (город Красноярск)
 Красноярское окружное благочиние (города Дивногорск, Сосновоборск, посёлок Кедровый и Емельяновский район)
 Ачинское благочиние (города Ачинск и Боготол, Ачинский, Бирилюсский, Боготольский, Большеулуйский, Козульский районы и Тюхтетский округ)
 Березовское благочиние (Березовский и Манский районы)
 Железногорское благочиние (ЗАТО город Железногорск и село Большой Балчуг Сухобузимского района)
 Назаровское благочиние (город Назарово и Назаровский район)
 Шарыповское благочиние (город Шарыпово, ЗАТО посёлок Солнечный, Балахтинский, Новоселовский, Ужурский районы и Шарыповский округ)
 Эвенкийское благочиние (Эвенкийский район)
 Благочиние больничных храмов города Красноярска
 Благочиние тюремных храмов

Монастыри 
 Успенский монастырь в Красноярске (мужской)
 Благовещенский монастырь в Красноярске (женский)
 Свято-Вознесенский монастырь в селе Кочергино Курагинского района (женский)

 недействующие
 Серафимо-Покровский монастырь в Минусинске (женский)

См. также 
 Красноярский архиерейский дом

Примечания

Литература

Ссылки 

 Красноярская епархия Официальный сайт епархии.
 Красноярск невозвратимый. История погибших храмов.
 Красноярская епархия на сайте Патриархия.Ru.
 Официальный сайт православной молодежи г. Красноярска.

 
Епархии Русской православной церкви
Появились в 1861 году
Религия в Красноярске